

Wydarzenia 

 Tiglat-Pileser III objął władzę w Asyrii, nowa fala ekspansji państwa asyryjskiego